Viktor Larsson (eller namn med liknande stavning) heter flera personer som haft ledande uppdrag i Socialdemokraterna:

 Viktor Larsson (1869–1950), riksdagsledamot och statsråd
 Victor Larsson (1894–1976), riksdagsledamot